Csonka Zsuzsa (1956) keramikus, iparművész  
 Csonka Zsuzsanna (1956) operaénekes, színésznő